Hirschbächle ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Hirschbächle (Freiersbach), linker Oberlauf des Freiersbachs (zur Rench) nahe dem Wohnplatz Im Seebächle, Gemeinde Bad Peterstal-Griesbach, Ortenaukreis
 Hirschbächle (Rench), rechter Zufluss der Rench gegenüber dem Haltepunkt Ibach der Renchtalbahn, Stadt Oppenau, Ortenaukreis
 Hirschbächle (Rhein), rechter Zufluss des Hochrheins vor Riedmatt, Stadtteil Karsau, Rheinfelden (Baden), Landkreis Waldshut
 Hirschbächle (Wutach), linker Zufluss der Wutach gegenüber der Bahnstation Kappel-Gutachbrücke der Gemeinde Lenzkirch, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Siehe auch:
 Hirschbach
 Hirschbächel
 Hirschbächlein